Die BMW Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 30. April bis 6. Mai 2007 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Estoril das Estoril Open gespielt, welches wie die  die BMW Open zur Kategorie der International Series zählten.

Der Belgier Olivier Rochus gewann die letzte Austragung, dieses Jahr schied er zum Auftakt aus. Das Finale erreichte etwas überraschend der Deutsche Philipp Kohlschreiber ohne Satzverlust. In seinem ersten Finale schlug er den Setzlistendritten Michail Juschny aus Russland in drei Sätzen und gewann seinen ersten von drei Titeln in München.
Im Doppel gewannen Andrei Pavel und Alexander Waske das Turnier im Vorjahr. Nur Waske trat an der Seite von Julian Knowle erneut zum Turnier an. Die beiden schieden aber wie alle anderen gesetzten Paarungen zum Auftakt aus. Kohlschreiber konnte auch dort den Titel holen. Kurioserweise an der Seite seines Finalgegners im Einzel Juschny. Für die beiden blieb es der einzige gemeinsame Karrieretitel. Die Gegner Jan Hájek und Jaroslav Levinský erreichte ihrerseits das erste gemeinsame Finale.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 332.200 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 353.450 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in München